
Molekulska formula -{C20H19NO5}- se može odnositi na:

 Protopin
 LY-341,495
 LY-344,545